Los Lobos puede referirse a:
 Los Lobos, una banda de rock creada por hijos de inmigrantes mexicanos asentados en Los Ángeles (California).
 Los Lobos, un grupo de música folclórica fundado en Madrid en 1971 por Manuel Ruiz y Antonio Gómez.
 Los Lobos, una pedanía de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería, España.
 Los Lobos (Texas), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Zapata en el estado estadounidense de Texas.
 Los lobos (álbum), el octavo álbum de Baby Rasta & Gringo, lanzado en 2010.
 Los lobos (película), filme mexicano dirigido por Samuel Kishi.
 Los lobos de Willoughby Chase, una novela infantil de Joan Aiken.
 Los Lobos (¡Boom!), grupo del concurso de televisión ¡Boom! que consiguió el record de permanencia.